Arendt:
 Hannah Arendt
 Niels Henrik Arendt (1950-2015), biskop over Haderslev Stift
 Isabella Arendt, landsformand (2019-) for Kristendemokraterne

Se også 
 Arndt
 Arntzen
 Arns
 Arens

Danske efternavne
Jødiske efternavne
Tyske efternavne